Армійська група «Гронау», група «Гронау» (нім. Armee-Abteilung Gronau) — армійська група Імперської армії Німеччини за часів Першої світової війни.
 Редерсгайм-Гронау (нім. Rödersheim-Gronau) — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.
 Гронау (Північний Рейн-Вестфалія), Гронау (нім. Gronau) — громада в Німеччині, знаходиться в землі Північний Рейн-Вестфалія.
 Гронау (Нижня Саксонія), Гронау (нім. Gronau) — місто в Німеччині, розташоване в землі Нижня Саксонія.
 Вольфганг фон Гронау, Ганс Фольфганг фон Гронау (нім. Hans Wolfgang von Gronau; 25 лютого 1893, Берлін — 17 березня 1977, Фрасдорф) — німецький льотчик і військовий дипломат.